Sheung Wan (wijk) - wijk in Hongkong
 Sheung Wan (MTR) - metrostation in bovenstaande wijk